Оберлига 1982/1983 — 36-й чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 21 августа 1982 года и завершился 28 мая 1983 года. Чемпионом этого сезона в пятый раз стало берлинское «Динамо». Призовые места также заняли франкфуртская «Виктория» и клуб Карл Цейсс. Покинули Оберлигу клубы «Заксен» и «Цвиккау»
Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Магдебурга» Йоахим Штрайх с 19 мячами, который также был признан лучшим игроком сезона.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Ссылки
 

ГДР
ГДР
1982/1983